The Man from the East – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Selig Polyscope Company
The Man from the East – cortometraggio del 1914 diretto da Tom Mix